Castor  eller Kastor kan syfta på:

 Castor – en av tvillingarna i romersk mytologi, se Castor och Pollux
 Castor – huvudpersonen i en serie barnböcker av Lars Klinting
 Castor (djur) – ett släkte amfibiska däggdjur
 Castor (stjärna) – en stjärna i stjärnbilden Tvillingarna
 Castor Cracking Group – en svensk demogroup
 Castor Troy – en skurk i filmen Face/Off
 M/T Castor – ett tankfartyg
 Kastor (bäverhår) – filt av bäverhår, främst använt vid hattillverkning
 Kastor och Pollux-gruppen – en antik skulpturgrupp i marmor
 Kvarteret Castor – ett kvarter i Stockholm

Personer
 Kathy Castor (1966–), en amerikansk demokratisk politiker
 Deena Kastor (1973–), en amerikansk friidrottare

Geografi

Antarktis 

 Castor (ö),

Kanada 

 Castor, Alberta, ort,

Nya Zeeland 

 Castor (bergstopp i Nya Zeeland), West Coast, Westland District,

Schweiz och Italien 

 Castor (berg),

Storbritannien 

 Castor, Cambridgeshire, ort i England,

USA 

 Castor, Louisiana – ort i Louisiana, Bienville Parish,

Se även
 HMS Castor – flera olika örlogsfartyg
 HMS Kastor – flera olika örlogsfartyg

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar